RGN, de IATA-code voor de Internationale Luchthaven Yangon (Rangoon)
 RGN, de ICAO-code voor Cygnus Air,  een Spaanse luchtvrachtmaatschappij
 RGN, de stationsafkorting voor Station Graben-Neudorf, een treinstation in Baden-Württemberg
 Reformatorische Gemeente Nuenen, een kerkgenootschap in Nuenen